L'ESL One Cologne 2016 constitue la 9 édition des Counter-Strike: Global Offensive Major Championships. Le tournoi se déroule du 5 au  à Cologne, en Allemagne.

La tenue du major au cours de l'ESL One Cologne est annoncée par Valve en . Cette annonce est accompagnée d'un changement des règles d'éligibilité pour les joueurs qualifiés pour le major avec leur ancienne équipe : ils ont dès lors le droit de participer aux minors si l'équipe qu'ils viennent de rejoindre n'est pas elle-même déjà qualifiée pour le major.

Le tournoi est remporté par SK Gaming, grâce à une victoire 2-0 en finale contre Team Liquid. Marcelo « coldzera » David est désigné MVP de la compétition.

Playoffs

Notes et références 

Compétition_d'esport